Un armistice est une convention signée par plusieurs gouvernements mettant fin à des hostilités entre armées en temps de guerre.

 Armistice (groupe)

Titres 

 Armistice (EP)
 Armistice (film)
 Armistice (album)
 avenue et

Voir aussi